Citi Open 2014 (kobiety)
 Citi Open 2014 (mężczyźni)